koryto – naczynie do karmienia świń
 koryto rzeki

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Koryto – część wsi Lutoryż w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Koryto – część wsi Kamienica Królewska w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Koryto – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin

Inne 
 Koryto Krywańskie – kotlina w słowackich Tatrach Wysokich
 Koryto – żleb w polskich Tatrach Wysokich
 Koryto – album muzyczny zespołu Nuclear Vomit

Zobacz też 
 Korytowo
 Koryta